Mécs László (1895–1978) költő, szerzetes, lapszerkesztő
Mécs László (1973–) hegymászó, hegyivezető, hegymászóoktató, túraszervező

Jegyzetek